

События 
 После неудачной осады Тира Навуходоносор II заключает мир с царём Итобаалом III.

Китай 
 17-й год по эре правления луского князя Чэн-гуна.
 Весной вэйский полководец Бэй Гун-гу вторгся в Чжэн.
 Летом умер цзиньский сановник Фань Вэнь-цзы. Зимой начались смуты в Цзинь..
 Летом союзное войско двинулось против Чжэн и дошло до Цюй-вэй (им командовали цзиньский князь, чжоуские сановники Инь-цзы и Шань-цзы, князья Ци, Сун, Вэй, Лу, Цао и чжуский правитель).
 Съезд этих князей в чжэнском Кэлине (Гэ-лин), договор заключён в 6 луне, в день и-ю. Дань Сян-гун произнёс речь к лускому гуну (эпизод 25 «Го юй»), в которой предрёк смуты в Цзинь из-за высокомерия Ли-гуна.
 Чуский Цзы-чжун двинулся на помощь Чжэн и остановился в Шоу-чжи, князья отошли от Чжэн, осенью луский гун вернулся домой.
 Циский сановник Цин Кэ вступил в связь с матерью князя. Бао Цянь сказал об этом Го Цзо, а тот задержал Цин Кэ в своём доме. Узнав об этом, княгиня обвинила Бао, Гао и Го в дворцовом перевороте. Бао Цяню по приказу князя отрубили ноги (его место главы клана занял Бао Го, приглашённый из Лу), а Гао бежал в Цзюй. Через несколько месяцев Лин-гун приказал убить Го Цзо и Го Шэна, а их брат Го Жо бежал.
 Осенью циский сановник Гао У-цзю бежал в Цзюй.
 В 9 луне, в день синь-чоу в Лу приносили великое жертвоприношение.
 В 9 луне цзиньский князь прислал Сюнь Ина в Лу за войском. Зимой союзники (цзиньский князь, чжоуский полководец Шань-цзы, князья Сун, Вэй, Лу и Цао, цисцы и чжусцы) воевали с Чжэн, в 11 луне луский гун вернулся домой.
 В 11 луне, в день жэнь-шэнь луский сановник Гунсунь Ин-ци умер в Ли-чэнь.
 В 12 луне, в день дин-сы, в новолуние, было солнечное затмение (в «Ши цзи» не отмечено). По современным данным, оно произошло 22 октября 574 года до н. э. 
 В 12 луне умер чжуский князь Цзяо-цзюй.
 В 12 луне чусцы покорили княжество Шу-юн.
 Циский полководец Цуй Чжу совершил поход на Лу.
 (согласно гл.39 «Ши цзи», в 573 году, по гл.34 и «Чуньцю» — в 574 году) В 12 луне, в день жэнь-у, Сюй Тун по приказу цзиньского гуна с отрядом из 800 воинов расправился с тремя сановниками из рода Ци: Ци Чу, Ци Чжи, Ци Ци. Ци Ци убеждал Ци Чжи (Ци Чжао-цзы) поднять мятеж, но тот отказался, и все трое покончили с собой (эпизод 156 «Го юй») (либо Чанъюй Цзяо убил всех трёх в павильоне). Тогда Сюй Тун и Чанъюй Цзяо стали грозить Луань Шу и Чжунхан Яню, но гун сказал, что трёх убитых сановников для одного дня достаточно, простил этих двоих и назначил цином Сюй Туна. Чанъюй Цзяо бежал к ди (эпизод 157 «Го юй»).
 В добавочной луне, в день и-мао сановники Луань Шу (Луань У-цзы) и Чжунхан Янь схватили Ли-гуна в доме Цзян Ли и заточили, убили Сюй Туна и послали Чжи У-цзы и Чжи Гун-цзы за княжичем Чжоу. Хань Сянь-цзы не встал ни на чью сторону (эпизод 158 «Го юй»). По датировке «Чуньцю», Сюй Тун был убит в 1 луну 573 года, а князь убит в 1 луну, в день гэн-шэнь.
 Умер князь Янь Чжао-гун, ему наследовал У-гун (эра правления 573—555).

См. также

Примечания